Зерноградское городское поселение — муниципальное образование в Зерноградском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — город Зерноград.

История 
Муниципальное образование «Зерноградское городское поселение» было образовано на территории, подчиненной городскому совету Зернограда 1 января 2005 года. 

«Зерноградское городское поселение» территориально включает в себя сам город Зерноград и расположенные рядом с ним посёлки-спутники, объединенные общим административным управлением.

Административное устройство 
В состав Зерноградского городского поселения входят 11 населённых пунктов:
 город Зерноград,
 посёлок Дубки,
 посёлок Зерновой,
 хутор Каменный,
 посёлок Кленовый,
 посёлок Комсомольский,
 посёлок Прудовой,
 хутор Ракитный,
 посёлок Речной,
 посёлок Шоссейный,
 посёлок Экспериментальный.

Население

Местное самоуправление 
 Главы поселения
 Василий Васильевич Панасенко
 Рачков Анатолий Анатольевич

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Городские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Зерноградского района